Резюме — стислий виклад суті доповіді, статті і т. ін. || Стислий висновок зі сказаного, написаного або прочитаного.
 Резюме — відомості про свою освіту, професійний досвід, наукові інтереси і т. ін., що їх повідомляє претендент на яку-небудь роботу або особа, яка хоче вступити до вищого навчального закладу.